Brachialis kan verwijzen naar:
Musculus brachialis, een spier in de bovenarm
Bovenarmslagader (arteria brachialis), een slagader in de bovenarm